

Mineralogia 
 Rnk – abbreviazione di rankinite

Sport 
 RNK – Radnički nogometni klub Split, club calcistico di Spalato, dal 1912

Note